Ванькович — фамилия.
 Ваньковичи — древний белорусский дворянский и шляхецкий род герба «Лис».
 Ванькович, Анатолий Степанович (род. 1958) ― белорусский военный и государственный деятель.
 Ванькович, Валентий-Вильгельм (1800―1842) ― белорусский живописец, представитель романтизма.
 Ванькович, Роман Леопольдович (род. 1937) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ванькович, Станислав Александрович (1860—1937) — чрезвычайный и полномочный посол Польши при гетмане Павле Скоропадском, депутат Государственной думы Российской империи.
 Ванькович, Ян-Эдвард (1834\1838 — 1899) — белорусско-польский революционер и участник восстания 1863 — 1864 годов, сын Валентия Ваньковича.

См. также 
 Дом Ваньковичей — памятник дворцово-усадебной архитектуры, бывший дом представителей белорусского дворянского и шляхецкого рода Ваньковичей.